Ву́лиця Верхра́тського — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Верхратського — вулиця в місті Борщів Тернопільської області.
 Вулиця Верхратського — вулиця в місті Дрогобич Львівської області.
 Вулиця Верхратського — вулиця в місті Львів.

Вулиці, названі на честь людей